Diestel steht für:
 Diestel oder Diestelbach, linker Nebenfluss der Emmer bei Schieder, Stadt Schieder-Schwalenberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen

Diestel ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Diestel (1857–1924), Bürgermeister von Hamburg
 Bernhard Diestel (~1620–1660), jesuitischer Missionar und Chinareisender
 Erich Diestel (1892–1973), deutscher Generalleutnant
 Ernst Diestel (1859–1936), Theologe und Dichter des Liedes Alma mater tubingensis
 Georg Diestel (1854–1926), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Hans-Hermann Diestel (* 1942), Kapitän, Sachverständiger für Schiffsunfälle und Autor 
 Heinrich Diestel (1785–1854), deutscher evangelischer Theologe
 Kurt Diestel (1862–1946), Professor und Architekt 
 Ludwig Diestel (1825–1879), protestantischer Theologe
 Max Diestel (1872–1949), evangelischer Pfarrer, Superintendent und Generalsuperintendent
 Meta Diestel (1877–1968), deutsche Oratorien- und Kantatensängerin, Gesangspädagogin, Singleiterin und Wohltäterin
 Peter-Michael Diestel (* 1952), deutscher Rechtsanwalt, ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident und Minister des Inneren der DDR
 Reinhard Diestel (* 1959), deutscher Mathematiker
 Ursula Diestel (1920–2015), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Distel (Begriffsklärung)
 Disteln (Pflanze)
 Diessel